Schuppli ist der Familienname folgender Personen:

 Madeleine Schuppli (* 1956), Schweizer Kunsthistorikerin, Kuratorin und Autorin
 Wolfgang Schuppli (1922–2015), deutscher Unternehmer und Jurist